Игры в Группе D на чемпионате мира 1990 года проходили с 9 по 19 июня 1990 года. Группа состояла из сборных Колумбии, ОАЭ, ФРГ и Югославии.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 3-е место в Группы F. Команда, занявшая 2-е место, сыграла со второй командой Группы E, а команда, ставшая 3-й встретилась c победителем Группы B.

Таблица

Матчи

ОАЭ — Колумбия

ФРГ — Югославия

Югославия — Колумбия

ФРГ — ОАЭ

ФРГ — Колумбия

Югославия — ОАЭ 

Д